Кератин-1 () — білок, який кодується геном KRT1, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 644 амінокислот, а молекулярна маса — 66 039. Належить до великої родини кератинів — структурних білків цитоскелету.

Локалізований у клітинній мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Кератини